
Molekulska formula -{C15H22N2O}- se može odnositi na:

 2-Etil-5-metoksi-N,N-dimetiltriptamin
 Levomilnacipran
 -{4-MeO-MiPT}-
 -{5-MeO-DET}-
 Mepivakain
 Milnacipran